Thierry de Rudder, né le , à Paris, est un administrateur de sociétés ayant la double nationalité belge et française.

Formation 
Thierry de Rudder est diplômé de l’Université de Genève et de l’Université Libre de Bruxelles en mathématiques, titulaire d'un MBA de la Wharton School de Philadelphie.

Carrière 
Il commence sa carrière aux États-Unis et entre à la Citibank en 1975 où il exerce diverses fonctions à New York puis en Europe. 

En 1986, il rejoint le Groupe Bruxelles Lambert dont il devient Administrateur-Délégué en 1993 avec Gérald Frère dont il est le beau-frère. Depuis , il en est le vice-président du conseil d'administration.

Il représente ou a représenté GBL dans plusieurs conseils d'administration dont Lafarge SA, GDF Suez, Total.

Fonctions et mandats sociaux 
 Administrateur de Lafarge SA 
 Vice-président du CA du Groupe Bruxelles Lambert
 Administrateur de la Compagnie nationale à portefeuille.
 Administrateur de Suez-Tractebel en Belgique
 Administrateur de Imerys
 Administrateur de GDF Suez
 Ancien administrateur de Total

Notes, sources et références 

Homme d'affaires français
Homme d'affaires belge
Naissance en septembre 1949